Гриб:

 Гриб — разговорно-обиходное название плодовых тел грибов-макромицетов. См. также Грибы — особая форма жизни, царство живой природы.

Фамилия 
 Гриб, Алексей Фёдорович (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 Гриб, Алла Лаврентьевна (род. 1936) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Гриб, Виктор Николаевич (1960—2017) — российский организатор производства и государственный деятель, председатель Законодательного Собрания Калужской области (2016—2017).
 Гриб, Виктория Александровна (род. 1968) — украинский политик, народный депутат Украины.
 
 Гриб, Владислав Валерьевич (род. 1972) — российский общественный деятель, юрист, доктор юридических наук, профессор, заместитель секретаря Общественной палаты.
 Гриб, Иван Евдокимович (1911—1987) — командир взвода пулемётной роты, гвардии младший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Гриб, Кузьма Петрович (1911—1943) — Герой Советского Союза.
 Гриб, Мечислав Иванович (род. 1938) — председатель Верховного Совета Республики Беларусь в 1994—1996 годах.
 Гриб, Михаил Иванович (1919—2003) — морской лётчик, гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Гриб, Наталья Валентиновна (род. 1999) — украинская футболистка.
 Гриб, Сергей Дмитриевич (род. 1974) — белорусский футболист.
 Гриб, Станислав Иванович (род. 1944) — белорусский учёный в области растениеводства, академик Национальной академии наук Белоруссии.
 Гриб, Томаш Томашевич (1895—1938) — белорусский политический и культурный деятель.
 Гриб, Уильям (1870—?) — американский фехтовальщик, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 1904.

См. также 
 
 Чайный гриб
Ядерный гриб
 Ленин — гриб